Башир аль-Азме (, 1910-1992) – сирийский  медик, политик, государственный деятель, занимал ряд правительственных постов, в том числе пост премьер-министра Сирии в 1962-м году.

Биография

Личная жизнь 
Башир аль-Азме родился в 1910-м году в Дамаске, в известной семье. Изучал медицину в университете Дамаска, получил диплом в 1934-м году. Затем он окончил резидентуру в Париже, специализировался на грудных болезнях. По окончании резидентуры вернулся в Дамаск, где занял профессорскую должность в университете. Аль-Азме – автор ряда статей и руководств по разным областям медицины. Основал и долгое время возглавлял Арабский медицинский журнал. Был женат на Риме Курд-Али ().

Политическая карьера 
После создания ОАР – объединённого государства Египта и Сирии, аль-Азме был назначен министром здравоохранение ОАР. В это время он также занимал должность председателя союза врачей Сирии. После выхода Сирии из состава ОАР в сентябре 1961-го года, аль-Азме вернулся к своей медицинской практике в Дамаске. В октябре того же года он примкнул к группе политиков, составивших «декларацию о выходе Сирии из ОАР», в которой Гамаль Абдель Насер – в то время президент Египта, обвинялся в отходе от идей арабского национализма и удушении демократии и политической жизни Сирии.
16 марта 1962-го года, после затяжного политического кризиса, президент Назим аль-Кудси предложил аль-Азме возглавить кабинет министров. Офицеры, находившиеся де-факто у власти, приняли его кандидатуру благодаря его профессионализму. Основными целями аль-Азме на этом посту было сдерживание амбиций офицеров, совершивших выход Сирии из ОАР и искоренение остатков влияния Насера в Сирии. Для этого он провёл массовое увольнение ставленников Насера в государственном аппарате, а также направил в Лигу Арабских Государств официальную жалобу, обвинив Насера во вмешательстве во внутренние дела страны, а затем объявил об отмене конституции 1958-го года и восстановлении конституции 1950-го года. Против его курса резко выступили социалисты, остававшиеся на пронасеровских позициях. 17 сентября 1962-го года аль-Азме подал в отставку с поста премьер-министра, однако остался работать в правительстве (был заместителем нового премьер-министра Халеда аль-Азема).
После прихода к власти в 1963-м году арабской националистической партии Баас Башир аль-Азме, наряду с другими политиками, выступавшими против союза с Насером, был вынужден уйти из политики. В 1991-м году он выпустил мемуары, под названием «Поколение Поражения между союзом и расколом» (جيل الهزيمة بين الوحدة والانفصال – Джиль-уль-хазима бейна-ль-вахда уа-ль-инфисаль). Аль-Азме умер в 1992-м году.

См. также 
 Список премьер-министров Сирии
 ОАР

Примечания

Ссылки 
 Башир аль-Азме на сайте syrianhistory.com

Премьер-министры Сирии
Государственные деятели Сирии
Политики Сирии